Губерна́тор Викто́рии () является представителем монарха Австралии (в настоящее время — короля Карла III) в Виктории — втором по численности населения штате Австралии. Губернатор штата назначается монархом Австралии по представлению премьера Виктории.

В настоящее время в компетенцию губернатора Виктории входят такие обязанности, как контроль за выполнением основных положений , управление Исполнительным советом штата, продление полномочий или роспуск , определение повестки выборов, а также назначение министров штата Виктория.

Официальной резиденцией губернатора Виктории является  (), построенный в 1872—1876 годах и расположенный в мельбурнском районе . Это здание использовалось губернаторами в качестве резиденции в 1876—1900 годах, а затем, после перерыва, с 1934 года по настоящее время.

Хотя сама должность губернатора Виктории появилась в 1850-х годах, её история восходит к первой половине XIX века. В 1836 году в составе британской колонии Новый Южный Уэльс появилось новое административное образование — , который был назван в честь одноимённого залива. 3 октября 1839 года руководителем («суперинтендантом») округа Порт-Филлип был назначен Чарльз Ла Троб. 1 июля 1851 года округ был отделён от Нового Южного Уэльса и, таким образом, появилась колония Виктория, первым лейтенант-губернатором которой стал Ла Троб, проработавший на этом посту около трёх лет. В июне 1854 года лейтенант-губернатором колонии был назначен Чарльз Хотэм, а 22 мая 1855 года он же стал и первым губернатором Виктории.

В XIX веке и первой половине XX века большинство губернаторов Виктории были уроженцами Соединённого королевства Великобритании и Ирландии. Первым губернатором, родившимся в Австралии, стал , находившийся на этом посту в 1934—1939 годах, а первым губернатором, родившимся на территории штата Виктория — , занимавший эту должность в 1974—1982 годах. Линда Дессау, вступившая в должность 1 июля 2015 года, стала первой женщиной на этом посту.

Лейтенант-губернаторы

Губернаторы

См. также 
 Список премьеров Виктории
 Список председателей Законодательного совета Виктории

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 

 
Губернаторы
Губернаторы